Ignatowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Gabrowo
 Ignatowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wielkie Tyrnowo